Benício ist Name, auch als Künstlername von:

 Künstlername von José Luiz Benício da Fonseca (* 1936), brasilianischer Illustrator und Zeichner
 Murilo Benício (* 1971), brasilianischer Schauspieler